Конвелишский сельсовет — административная единица на территории Вороновского района Гродненской области Республики Беларусь. Административный центр — агрогородок Конвелишки.

Состав 
Конвелишский сельсовет включает 34 населённых пункта:
 Ажуболи — деревня.
 Ажукольни — деревня.
 Александрина — хутор.
 Балькуны — деревня.
 Белужишки — деревня.
 Били — деревня.
 Большие Лепи — деревня.
 Батяны — деревня.
 Гайтюнишки — деревня.
 Головни — хутор.
 Дегутка — деревня.
 Катримовщина — деревня.
 Кижбы — деревня.
 Климаны — хутор.
 Конвелишки — агрогородок.
 Малые Конвелишки — деревня.
 Кулькишки — деревня.
 Лентишки — деревня.
 Ловцы — деревня.
 Лущики — деревня.
 Малые Лепи — деревня.
 Мариамполь — хутор.
 Масюны — деревня.
 Околица Лепи — деревня.
 Подгай — деревня.
 Подегути — деревня.
 Раклишки — деревня.
 Свилы — деревня.
 Слёзки — деревня.
 Таврели — деревня.
 Утканы — деревня.
 Чижевск — деревня.
 Чирканцы — деревня.
 Яново — хутор.

Культура 

 Историко-краеведческий музей (1996 г.) в аг. Конвелишки

Достопримечательность 

 Гайтюнишский дом-замок в д. Гайтюнишки

См. также 
 Вороновский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Вороновского района